Иши́м:
 Ишим — город в Тюменской области.
 Ишим — село в Кемеровской области.
 Ишим — волостной центр в Томском уезде Томской губернии (XIX век).
 Ишим — река в Казахстане и России, приток Иртыша;
 «Ишим» — серия всеволновых полупроводниковых монофонических трансляционных радиоприёмников высшего класса;
 «Ишим» — противоспутниковый комплекс;
 Ишим — киргиз-кайсацкий хан, властвовавший в конце XVI века и в первой половине XVII века в Средней Азии.

См. также 
 «Ишим-Тюмень-2» — российский мини-футбольный клуб из города Тюмень.